Фёдор Фомин:
 Фомин, Фёдор Антонович (1795—1848) — русский архитектор.
 Фомин, Фёдор Иванович (1792—1861) — городской голова Петрозаводска, купец.
 Фомин, Фёдор Тимофеевич (1894—1970) — деятель советских спецслужб, председатель Крымской ЧК, мемуарист.
 Фомин, Фёдор Фролович (1915—1942) — лейтенант Красной армии, Герой Советского Союза.